Калатепек има више значења:

 Калатепек (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Калатепек (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Калатепек (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Калатепек, Ла Ерадура (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Калатепек (Тлакохалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику